Henri Lioret (1848-1938), inventeur français ;
 Philippe Lioret (1955-), réalisateur français ;
Patronyme français